Anthony Muroni – attore italiano
 Giovanni Muroni – calciatore italiano
 Rossella Muroni – attivista e politica italiana
 Stefano Muroni – attore italiano